Yo estuve ahí puede referirse a los siguientes artículos:
 Yo estuve ahí (2000), álbum de La Mississippi Blues Band.
 Yo estuve ahí (2020), programa de televisión chileno.
 Yo estuve ahí, programa de podcast.